Hřib kamenný je označení, které se používá či používalo pro několik druhů hřibovitých hub:
 Hřib kamenný (Boletus lapideus Velen. 1922) – drobný hřib popsaný Josefem Velenovským z lesa Vídrholce, dnešní přírodní rezervace Klánovický les - Cyrilov
 Hřib přívěskatý (Boletus appendiculatus Schaeff. 1763) – dříve, především na pražských trzích, byl zvaný hřib kamenný

Reference